Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

В отличие от Северной Кореи (Корейской Народно-Демократической Республики), никогда не претендовавшей на «Оскар», Южная Корея (Республика Корея) участвует в «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке с 1962 года, когда на рассмотрение киноакадемии был послана мелодрама . С тех пор и по  Корея участвовала в соревновании на эту категорию 28 раз, вначале нерегулярно, а с 2002 года — ежегодно; во всех случаях — фильмами на корейском языке. Выбор фильма от страны находится в ведении , в свою очередь подчинённого Министерству культуры, спорта и туризма Республики Корея.

Рекордсменом списка по количеству отобранных для подачи фильмов является известный режиссёр Син Сан Ок, работы которого представляли кинематограф Кореи четырежды, в 1962, 1964, 1966 и 1990 годах. Помимо этого, в заявках на премию по два раза использовались фильмы  (в 1984 и 1986) и Ли Чхандона (в 2002 и 2007 годах).

Список фильмов

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Республики Корея

Корея

Списки:Кинопремия «Оскар»